Granja, unitat bàsica d'explotació agrícola i ramadera
 Geografia:
 La Granja de San Ildefonso o, simplement, La Granja, palau reial espanyol situat a San Ildefonso, Segòvia
 la Granja de la Costera, municipi de la Costera
 la Granja d'Escarp, municipi del Segrià
 la Granja de Rocamora, municipi del Baix Segura
 La Granja (Càceres), municipi de la província de Càceres
 Miscel·lània:
 Granja (comerç), lleteria
 La granja (sèrie), sèrie de ficció de TV3 emesa entre el 1988 i el 1991
 Granja de clics, centre on es generen centenars de milers de clics falsos a aplicacions i llocs web